Brenica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Plewen
 Brenica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Silistra
 Brenica – wieś w Polsce, w województwie łódzkim